Ерыклинский — название населённых пунктов:

Россия 
 Ерыклинский — посёлок в Чистопольском районе Татарстана.
 Ерыклинский участок — посёлок в Кузоватовском районе Ульяновской области.